Magleby Kirke er navnet på flere danske kirker:
 Magleby Kirke (Langeland) – en kirke i Magleby Sogn i Langeland Kommune
 Magleby Kirke (Slagelse Kommune) – en kirke i Magleby Sogn i Slagelse Kommune
 Magleby Kirke (Stevns Kommune) – en kirke i Magleby Stevns Sogn i Stevns Kommune
 Magleby Kirke (Vordingborg Kommune) – en kirke i Magleby Sogn i Vordingborg Kommune